Halmenus är ett släkte av insekter. Halmenus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Halmenus